Fojba – typ krasowej jaskini występującej w regionie Kras na pograniczu Włoch, Słowenii i Chorwacji.

Elementy rzeźby krasowej